Callet ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine-François Callet (1741–1823), französischer Allegorien- und Porträtmaler des Rokoko
 Jean-François Callet (1744–1799), französischer Mathematiker
 François Callet SJ (1822–1885), französischer Missionar in Madagaskar, Herausgeber des Tantara ny Andriana eto Madagasikara

Callet bezeichnet:
 Callet (Rebsorte), Rotweinsorte